Марк Карни (; род. 16 марта 1965, Форт-Смит, Северо-Западные территории, Канада) — канадский и британский экономист, банкир. В 2008—2013 возглавлял Банк Канады. В 2013—2020 управляющий Банка Англии.

Биография 
Родился 16 марта 1965 года в городке Форт-Смит на северо-западе Канады. В 1988 году окончил Гарвардский университет, специализировался на области экономики. Магистерскую степень (MPhil) по экономике получил в колледже Св. Петра (Оксфордский Университет) в 1993 году, а докторскую (DPhil) в 1995 году — в Наффилдском колледже того же университета, где защитил диссертацию на тему «Динамические преимущества конкуренции».

13 лет работал в отделениях компании Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио, занимаясь вопросами суверенных рисков, рынков заёмного капитала развивающихся экономик и банковскими инвестициями.

С 2003 по 2004 год работал в Банке Канады заместителем управляющего по международным вопросам. С ноября 2004 по октябрь 2007 в департаменте финансов Канады.

С февраля 2008 года управляющий Банка Канады. В 2010 году Карни оказался единственным главой Центрального банка из стран G7, который решился на повышение ставки рефинансирования.

В 2011—2018 годах являлся председателем Совета по финансовой стабильности, совмещал эту работу с работой в центральных банках. Член «Группы тридцати».

21 июля 2013 назначен управляющим Банка Англии, стал самым молодым председателем в его истории. Контракт был заключён на 5 лет с годовым окладом 624 000 фунтов стерлингов. В 2018 году контракт с Карни был пролонгирован до января 2020 года.

В ноябре 2018 года Марк получил британское гражданство, помимо уже имеющихся ирландского и канадского.

На ежегодной 2019 г. конференции ФРС США в американском городе Джексон Хоул во время встречи с главами центральных банков разных стран и руководителями подразделений ФРС Марк Карни предложил заменить доллар как мировую резервную валюту новой цифровой валютой. По его мнению, многополярному миру нужна и многополярная валюта. Новая цифровая валюта, основанная на глобальной корзине товаров, придаст равновесие мировой экономике. «Вопрос в том, как этого достичь, — сказал он в интервью телеканалу новостей бизнеса CNBС. — Вы не перейдёте к чему-то новому за одну ночь». Карни считает, что торговые войны ухудшают условия ведения бизнеса во всем мире.

Примечания

Ссылки 
 Марк Карни — успешный глава Банка Англии 
 Интервью Марка Карни каналу CNBC 

Доктора философии
Управляющие Банком Англии
Управляющие Банком Канады
Почётные доктора Манитобского университета